

Persone
Girolamo Baruffaldi (1675-1755) – presbitero, poeta e letterato italiano
Girolamo Baruffaldi (1740-1817) - letterato e gesuita italiano
Luigi Antonio Baruffaldi (1820-1904) – politico e avvocato austro-ungarico
Eliseo Baruffaldi (1581 circa-1606) – brigante italiano, suddito del Principato vescovile di Trento

Altro
Museo civico A.E. Baruffaldi – museo di Badia Polesine

’’’ località del comune di Viadana